Héricourt (Haute-Saône)
 Héricourt (Pas-de-Calais)